Inprenting (leerproces) - een proces waarbij een kind bepaalde dingen aanleert.
 Inprenting (geheugen) - het opslaan van een waarneming in het geheugen.